NKC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Nouakchott (Mauritania)
 nkc – codice ISO 639-3 della lingua nkongho
 NKC – codice ISO 3166-2:MR di Nouakchott (Mauritania)